Esistono più comuni francesi con questo nome

Brinay – Cher
Brinay – Nièvre